«I Wanna Go» () — третий сингл популярной американской певицы Бритни Спирс с альбома Femme Fatale. Релиз сингла состоялся 7 июня на американском радио, а уже 13-го июня поступил в продажу в музыкальных магазинах Европы. 2011 года.
Автором песни стал главный музыкальный продюсер альбома Бритни Макс Мартин и Shellback.

В основном, песня получила положительные отзывы критиков. Некоторые хвалили за то, что трек очень позитивный, танцевальный и своеобразный, подчеркнутый эффектом «свиста»; Другие критиковали чрезмерно обработанный вокал певицы. Ещё до релиза, «I Wanna Go» попал в национальные чарты США и Канады, а также лидировал в южнокорейском международном чарте в течение трех недель. Последний сольный сингл в топ-10 "Billboard Hot 100" в карьере Бритни Спирс.

Видеоклип 
Премьера видеоклипа состоялась 22-го июня на Youtube, спустя 9 дней после выпуска сингла.

Создатели 
Бритни Спирс — вокал
Макс Мартин — автор песни, продюсер и клавиши
Shellback — автор песни, продюсер, гитара, клавишные и бас
Сэван Котеча — автор песен и бэк-вокал
Чау Пан — бэк-вокал
Джон Хэйнс — звукоинженер
Тим Робертс — звукоинженер
Сербан Генеа — микширование

Список композиций 

Цифровая дистрибуция
 «I Wanna Go» — 3:30
Британский цифровой digital EP
 «I Wanna Go» (Gareth Emery Remix) — 5:25
 «I Wanna Go» (Vada Remix) — 7:39
 «I Wanna Go» (Moguai Remix) — 7:11
 «I Wanna Go» (Pete Phantom Remix) — 3:18

Немецкий CD сингл
 «I Wanna Go» — 3:30
 «I Wanna Go» (Gareth Emery Remix) — 5:26

Цифровая дистрибуция — ремиксы
 «I Wanna Go» — 3:30
 «I Wanna Go» (Captain Cuts Club Mix) — 4:43
 «I Wanna Go» (Alex Dreamz Radio Edit) — 4:07
 «I Wanna Go» (OLIVER Extended Remix) — 4:57
 «I Wanna Go» (Deluka BS Radio Remix) — 3:15
 «I Wanna Go» (Wallpaper Extended Remix) — 4:03
 «I Wanna Go» (Smash Mode Radio Remix) — 3:49
 «I Wanna Go» (Disco Fries Radio Remix) — 3:34
 «I Wanna Go» (Jump Smokers Radio Remix) — 4:51
 «I Wanna Go» (Desi Hits! Remix) — 4:36

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Хронология релизов

Примечания

Ссылки 

Песни Бритни Спирс
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни, написанные Shellback
Песни, спродюсированные Shellback